

Pseudonyme 

 Eric Arthur Blair (1903-1950), un écrivain, essayiste et journaliste britannique.
 Prix Orwell, un prix littéraire anglophone récompensant les œuvres rapprochant la politique du grand public.

Toponyme

Canada 
 Orwell, une communauté sur l'Île-du-Prince-Édouard ;
 Orwell Cove, une communauté sur l'Île-du-Prince-Édouard.

États-Unis 
 Orwell, une ville américaine dans l’État de New York ;
 Orwell (Ohio) ;
 Orwell (Vermont).

Royaume-Uni 
 Orwell, village anglais  situé dans le Cambridgeshire ;
 Orwell, une rivière du Suffolk (Angleterre), dont George Orwell a pris le nom.

Autres 
 Orwell ou L’horreur de la politique, un essai de Simon Leys
 (11020) Orwell, un astéroïde
 Orwell, un groupe pop français fondé en 2000
Orwell, un jeu vidéo sorti en 2016